Чемпионат Эстонии по русским шашкам среди женщин 2016 года (Eesti naiste 60. meistrivõistlused vene kabes) прошёл с 21 по 24 января по круговой системе. В нём приняли участие 7 спортсменок. Участницы играли микроматчи, контроль времени — 45 минут на партию + 30 секунд на ход. Средний рейтинг турнира 1138. Чемпионкой в очередной раз стала Каари Вайнонен.

Турнир прошёл в 60-й раз. Организаторы — Эстонская федерация шашек, Valga linn и Valga Põhikool

Арбитр — Aare Harak.

Средний рейтинг турнира 1977.

Результаты 

Дополнительный матч Каари Вайнонен — Жанет Тамм — 1:1; 1:1; 2:0

Ссылки 
 Результаты чемпионата, страница турнира с результатами

2016 год в шашках
Январь 2016 года